Виста Беља има више значења:

 Виста Беља (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Беља (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику